Нелсон Маркуш (полное имя Не́лсон Аугу́шту Тома́р Ма́ркуш, ; 10 июня 1983, Сал, Кабо-Верде) — португальский футболист, игравший на позиции защитника.

Клубная карьера 
Нелсон начинал профессиональную карьеру в клубах низших португальских лиг «Вилановенсе» и «Салгейруш». С 2004 года он играл за клуб высшего дивизиона «Боавишта», в 2005 году за 1,5 миллиона евро перешёл в «Бенфику», в августе 2008 года за 6 миллионов евро перешёл в испанский «Реал Бетис».

Международная карьера 
В декабре 2005 года Нелсон получил португальское гражданство. Выступал за молодёжную сборную Португалии на чемпионате Европы среди молодёжных команд 2006, сыграл там 2 матча.

31 марта 2009 года Нелсон сыграл первый и единственный матч за главную сборную Португалии, в товарищеской игре против Южной Африки.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Информация на portugoal.net
 
 Информация с сайта УЕФА, копия в веб-архиве

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Вилановенсе»
Игроки ФК «Салгейруш»
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Алькоркон»
Игроки ФК АЕК Ларнака